Vladimir Morozov (1940), Sovjet-Russisch kanovaarder
 Vladimir Morozov (1952), Sovjet-Russisch kanovaarder
 Vladimir Morozov (kunstschaatser) (1992), Russisch kunstschaatser
 Vladimir Morozov (zwemmer) (1992), Russisch zwemmer